Pasolini ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Pasolini (1815–1876), italienischer Politiker
 Pier Paolo Pasolini (1922–1975), italienischer Filmregisseur, Dichter und Publizist
 Renzo Pasolini (1938–1973), italienischer Motorradrennfahrer
 Uberto Pasolini (* 1957), italienischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Waldes Pasolini (* 1962), san-marinesischer Fußballspieler